A 2010-es WTCC cseh nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2010. augusztus 1-jén rendezték meg a Masaryk Circuit-en, Brnóban.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
 Hivatalos végeredmény

Csehnagydíj
WTCC2010